В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Кріс Еверт і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Біллі Джин Кінг і Мартіна Навратілова 6-4, 6-7, 7-5.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International